Myzostoma ijimai är en ringmaskart som beskrevs av Hara och Okada 1921. Myzostoma ijimai ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ijimai